Лунино — посёлок в Балтийском районе Калининградской области. Входит в состав Балтийского городского поселения.

История 
Деревня Дарген, впервые упоминается в 1327 году под названием Даргувайн, в переводе означающим «Луга Дарге». В первые годы правления короля Фридриха Вильгельма I в Даргене была открыта школа.

В 1946 году посёлок был переименован в Лунино.

Население

Примечания 

Населённые пункты Балтийского городского округа